Варшавская — автостанция в Москве, обслуживающая междугородние и международные рейсы. Расположена в районе Нагатино-Садовники Южного административного округа на нечетной стороне Каширского проезда, рядом со станцией метро «Варшавская» и железнодорожной станцией «Коломенское» Павелецкого направления Московской железной дороги. Открыта в 2014 году. С июня 2021 года находится в ведении ГУП «Московский метрополитен».

Описание 
Ежедневно с автостанции отправляются около 60 рейсов по 16 направлениям, включая Арсеньево, Алексин, Белгород, Варшаву, Волжский, Воронеж, Глушково, Елец, Ереван, Железногорск, Камышин, Киев, Курск, Лебедянь, Липецк, Минск, Мценск, Орел, Одессу, Пинск, Ростов-на-Дону, Самару, Тамбов, Тулу и Элисту.

На территории автостанции имеются зал ожидания, автоматы по продаже напитков, платежный терминал, бесплатный Wi-Fi и камера хранения. Билеты можно приобрести в кассах автостанции, на сайте, а также через установленный на автостанции банкомат с функцией продажи билетов без комиссии.

Адрес вокзала 
 115201, г. Москва, — ЮАО, , Каширский проезд, 19

Примечания

Ссылки 
 Автостанция «Варшавская»: расписание автобусов и билеты.

Автостанции и автовокзалы России
Вокзалы Москвы
Нагатино-Садовники